Рауль Фернандес:
 Фернандес, Рауль (1905—1982) — мексиканский баскетболист.
 Фернандес, Рауль (род. 1985) — перуанский футболист.
 Фернандес, Рауль (род. 1975) — испанский актёр.